Малолетка — три фильма с русским названием «Малолетка»: 
 Малолетка (фильм, 1973) — оригинальное название фильма — «Wildwechsel». Жанр — драма. Страна — Германия (ФРГ).
 Малолетка (фильм, 2000) — оригинальное название фильма — «Jailbait!». Жанр — комедия, мелодрама. Страна — США.
 Малолетка (фильм, 2014) — оригинальное название фильма — «Jailbait» (США).
 См. также 
 Лолита (фильм)
 Фильм «Пятнадцатилетняя» — «La fille de quinze ans» или «La fille de 15 ans» (Франция, peжиссёp Жак Дуайон).

 Примечания